Zkratka ANC může znamenat:

 Africký národní kongres
 Assemblea Nacional Catalana (ANC)
 aktivní potlačení hluku (active noise control)